Castaignède ist der Familienname folgender Personen:

 Stéphane Castaignède (* 1969), französischer Rugby-Union-Spieler
 Thomas Castaignède (* 1975), französischer Rugby-Union-Spieler